Roland Garros in 1979 bij de vrouwen werd voor de 72e keer gehouden. De Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi door in de finale de Australische Wendy Turnbull met 6-2 en 6-0 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1979